USS Maddox je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Maddox (DD-168) 
 USS Maddox (DD-622) 
 USS Maddox (DD-731)

Maddox